В одиночному розряді тенісного турніру WTA Bratislava 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Дая Беданова здобула титул, у фіналі перемігши Міріам Ореманс 6-1, 5-7, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Анн-Гель Сідо (чвертьфінал)
  Анна Кремер (2-ге коло)
  Жустін Енен (чвертьфінал)
  Деніса Хладкова (півфінал)

 Сільвія Плішке (чвертьфінал)
 Дая Беданова (переможниця)
 Відсутня
 Ольга Барабанщикова (2-ге коло)
 Адріана Герші (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Bratislava